SR sau Sr poate fi:

 Standard român, set de norme reglementat de către Asociația de Standardizare din România
 Stronțiu, element chimic cu simbolul Sr
 Surinam, codul ISO 3166-1 al acestei țări
 .sr, domeniu de internet de nivel superior (TLD) pentru Surinam
 Siracuza, provincie în Italia, codul ISO 3166-2:IT
 Sr., prescurtare pentru Senior, prefix folosit în numele bărbaților

Legături externe 
 
  „SR” la acronymfinder.com